Vegard Opaas (ur. 11 stycznia 1962 w Oslo) – norweski skoczek narciarski, zdobywca Pucharu Świata w sezonie 1986/1987.

Odniósł łącznie siedem zwycięstw w zawodach Pucharu Świata, dwa razy był drugi oraz osiem razy trzeci. Karierę zakończył w 1990.

Na igrzyskach olimpijskich w Sarajewie (1984) zajął 8. miejsce w konkursie na skoczni normalnej. Zdobył trzy medale mistrzostw świata w 1987 (Oberstdorf) – srebro na dużej skoczni indywidualnie i drużynowo oraz brąz na normalnej skoczni.

Ponadto zdobył cztery medale mistrzostw Norwegii w skokach narciarskich: złoty w 1986, srebrny w 1987 oraz dwa brązowe w 1984.

Igrzyska olimpijskie 
 Indywidualnie
 1984  Sarajewo – 27. miejsce (K-112), 8. miejsce (K-90)
 1988  Calgary – 19. miejsce (K-114), 45. miejsce (K-89)

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 1985  Seefeld – 27. miejsce (K-109)
 1987  Oberstdorf – srebrny medal (K-115), brązowy medal (K-90)
 Drużynowo
 1984  Engelberg – 6. miejsce
 1987  Oberstdorf – srebrny medal

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 
 Indywidualnie
 1990  Vikersund – 33. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1981/1982: 40.
 sezon 1982/1983: 32.
 sezon 1983/1984: 10.
 sezon 1984/1985: 30.
 sezon 1985/1986: 7.
 sezon 1986/1987: 1.
 sezon 1987/1988: 12.
 sezon 1988/1989: 15.
 sezon 1989/1990: 41.

Miejsca na podium

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1983/1984 – 45.
 1985/1986 – 6.
 1986/1987 – 2.
 1987/1988 – 27.
 1988/1989 – 21.
 1989/1990 – 40.

Bibliografia 
 
 

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1987
Norwescy skoczkowie narciarscy
Zdobywcy Pucharu Świata w skokach narciarskich
Urodzeni w 1962
Norwescy olimpijczycy (Calgary 1988)
Norwescy olimpijczycy (Sarajewo 1984)
Ludzie urodzeni w Oslo